Albertz ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Albertz (1915–1993), deutscher Pastor und Politiker (SPD)
 Hermann Albertz (1877–1945), deutscher Politiker (SPD)

 Luise Albertz (1901–1979), deutsche Politikerin
 Martin Albertz (1883–1956), deutscher Theologe und Widerstandskämpfer
 Rainer Albertz (* 1943), deutscher Theologe
 Sandra Albertz (* 1975), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Alberts
 Albers